Xiagang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xagam, bergstopp, Tibet, 
 Xiagang (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar